Leach kan syfta på:

 Leach (efternamn) – ett efteternamn och personer med namnet
 Leach (auktor) – ett auktorsnamn 
 LEACH – ett routingprotokoll, se Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy

Geografi
 Leach Islet – en ö i Kanada
 Leach Nunatak – en nunatak i Antarktis
 Leach, Oklahoma – en amerikansk ort
 River Leach – ett vattendrag i Storbritannien

Se även
 Leach Bay
 Leach Creek
 Leach Island
 Leach Lake
 Lac Leach
 Mount Leach